St. Petersburg Ladies Trophy 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu St. Petersburg Ladies Trophy rozgrywany w dniach 30 stycznia–5 lutego 2017 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 776 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Rosji